Дзюнъя Сано (; род.  в Симидзу, Япония) — японский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий за континентальную команду «Matrix Powertag». Чемпион Японии 2014 года в групповой гонке.

Достижения 

 2009
 Чемпионат Азии
 5-й Групповая гонка
 6-й Индивидуальная гонка
 2010
 1-й Этап 2 Тур Кумано
 2-й Тур Хоккайдо
 3-й Вуэльта Леона
 3-й Тур Окинавы
 2011
 1-й Этап 3 Тур Хоккайдо
 2-й Чемпионат Японии в индивид. гонке
 3-й Кубок Японии
 3-й Тур Окинавы
 3-й Тур Тайваня
 2012
 2-й Чемпионат Японии в индивид. гонке
 3-й Тур Гваделупы
 2014
 Чемпионат Японии
 1-й  Групповая гонка
 2-й Индивидуальная гонка
 2015
 5-й Чемпионат Азии в индивид. гонке
 2016
 2-й Чемпионат Японии в индивид. гонке
 2017
 1-й Тур Окинавы
 2-й Чемпионат Японии в индивид. гонке
 2018
 1-й Этап 3 Тур Кумано
 2-й Чемпионат Японии в групповой гонке

Ссылки 
 Сано, Дзюнъя на FirstCycling
 
 
 

Велогонщики Японии